Amerikai Egyesült Államok
 Mill Creek (Delaware)
 Mill Creek (Georgia)
 Mill Creek (Illinois)
 Mill Creek (Indiana)
 Mill Creek (Kalifornia)
 Mill Creek (Nyugat-Virginia)
 Mill Creek (Oklahoma)
 Mill Creek (Pennsylvania)
 Mill Creek (Philadelphia), Pennsylvania
 Mill Creek (Albemarle megye, Virginia)
 Mill Creek (Gloucester megye, Virginia)
 Mill Creek (Washington)
 Mill Creek (Wisconsin)

 Kanada
 Mill Creek (Cape Breton)
 Mill Creek (Cumberland)